Cone Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cone Butte (Arizona)	
 Cone Butte (Montana)	
 Cone Butte (New Mexico)